Axel Rudi Pell — німецький гітарист, грає в стилі мелодійний хеві-метал, композитор і музичний продюсер.
 Джон Пелл — англійський математик-алегбраїст.
 Джордж Пелл — австралійський кардинал, архієпископ Сіднейський (2001—2014).
 Клейборн Пелл — американський політик-демократ, представляв штат Род-Айленд у Сенаті США з 1961 по 1997.

 Пелл-Сіті — місто в окрузі Сент-Клер, штат Алабама, США.